Небосво́д Верхо́вного дворца́ () — это второй из Сань Юань () или Трёх небосводов (небесные королевства). Звезды и созвездия этой группы видны весной в северном полушарии, а осенью в южном полушарии.

Созвездия и астеризмы

См. также 
 Китайские созвездия
 Пурпурный запретный небосвод
 Небесного рынка небосвод

Литература

Ссылки 
 Гонконгский музей Космоса: Английско-китайский голоссарий звездных областей, астеризмов и имён звёзд
 天丈 Астрономия

Астрономия в Китае
Китайские созвездия